Puppchen bezeichnet:

 eine Operette von Jean Gilbert, die 1912 in Berlin uraufgeführt wurde
 einen Kleinwagen von Opel, siehe Opel 5/12 PS
 einen Kleinwagen von Wanderer, siehe Wanderer Puppchen
 einen Raketenwerfer im Zweiten Weltkrieg, siehe 8,8-cm-Raketenwerfer 43

Siehe auch:
 Puppe (Begriffsklärung)